Connettore elettrico – dispositivo che serve a unire diversi circuiti elettrici
Connettore – in architettura del software, modulo o meccanismo software la cui funzione è quella di consentire la comunicazione e la cooperazione fra altri moduli
Connettore (legamento o connettivo) – in linguistica testuale, elemento che concorre alla coesione del testo
Connettore – nelle normativa relativa all'equipaggiamento per l'alpinismo, sinonimo di moschettone